Иски́н:

 Искин (фамилия) — имя и фамилия.
 ИскИн — сокращение от «искусственный интеллект» (ИИ), используется в научной фантастике.

См. также 
 Искинский — сельсовет (д. Искино), Кировский район, Уфа.
 Искининский (Искене) — посёлок, Макатский район, Атырауская область, Казахстан.